Psammoduon är ett släkte av spindlar. Psammoduon ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Psammoduon